Skript eller Script (fra latin scriptum "skrevet") står for:

 Scriptsprog - et programmeringssprog.
 Det engelske ord for filmmanuskript